Il termine Timna può essere riferito a diversi ambiti:
 Timna – processore Intel sviluppato fino al 2001 ma mai arrivato sul mercato.
 Timna (concubina) – concubina citata nella Genesi.
 Timna (città) – città nello stato di Israele.
 Timnaʿ – Variante, preferita da N. Rodokanakis, di Tamnaʿ: capitale dell'antico Qataban.